U 144 oder U-144 bzw. U144 steht für:

 SM U 144, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 144 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 144, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-144, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung